la Maison Bonaparte, maison impériale de France issue de la famille Bonaparte ;
 le Musée national de la Maison Bonaparte, maison natale de Napoléon Bonaparte, à Ajaccio.